O Zoo Safári (anteriormente conhecido como Simba Safári) é um parque zoológico localizado na região sudeste da cidade de São Paulo, no distrito do Cursino.

O diferencial deste parque é que o visitante pode interagir com os animais (que em sua grande maioria estão soltos) de dentro do carro, para isso o passeio é realizado em veículos que podem ser alugados no local ou em veículo próprio.

Zoo Safári em números 
Segundo a Fundação Parque Zoológico  o Zoo Safári possui:
 Área total de 80.000 m²
 Mais de 300 animais
 4 km de percurso

Ligações externas 
 Site Oficial

Jardins zoológicos do Brasil
Atrações turísticas da cidade de São Paulo